Tutschin bezeichnet

Tučín, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
Tutschyn (auch Tutschin oder Tuchyn), Gemeinde in der Oblast Riwne, Ukraine

Tutschin ist der Familienname von
 Waleri Wiktorowitsch Tutschin (* 1944), russischer Physiker